Henri Louis Levasseur (1853-1934), een beeldhouwer
 Olivier Levasseur (ca. 1680-1730), een piraat
 Thérèse Levasseur (1721-1801), echtgenote Jean-Jacques Rousseau